Gabon is verdeeld in negen provincies, die onderling weer verdeeld zijn in 50 departementen.

Zie ook 
 ISO 3166-2:GA